«Great Balls of Fire» — песня Джерри Ли Льюиса (1957 год).

Другие значения:
 «Большие огненные шары» — американский фильм про Джерри Ли Льюиса (1989 год);
 Great Balls of Fire (альбом Мей Уэст) — альбом Мей Уэст (1972 год);
 Great Balls of Fire (альбом) — альбом Долли Партон (1979 год).